Катайск — название населённых пунктов в России:

 Катайск — город в Курганской области, административный центр Катайского района.
 Катайск — деревня в Сладковском районе Тюменской области.